Охтинская:

 Охтинская арагонитная пещера — арагонитная пещера в южной части Словакии
 Охтинская плотина — гидротехническое сооружение на реке Охта
 Охтинская прорезка — одно из бывших названий Тульской улицы Санкт-Петербурга
 Охтинская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР
 Охтинская часть — название исторического района Охта в Санкт-Петербурге
 «Охтинская» — марка минеральной воды, выпускаемой заводом «Полюстрово»
 «Охтинская» — гостиница в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

См. также 

 Охта